Claude Bettinger,
 Francis von Bettinger,
Lucien Bettinger, médecin et résistant,
 Christian Bettinger, avocat droit public et Éditeur de la Revue des Concessions (créée en 1901) Internationale.

Voir aussi 
 Betting (homonymie).
 Bettingen (homonymie).

Patronyme allemand
Patronyme lorrain